ARA Hércules (P-31) – fregata in servizio dal 1948 al 1961 
 ARA Hércules (B-52) (ex D-1) – cacciatorpediniere